Íñiguez – kastylijskie nazwisko pochodzenia wizygockiego upowszechnione w XI wieku

Znane osoby o tym nazwisku 

 Deogracias Iñiguez – (1949 -) filipiński duchowny rzymskokatolicki
 García Íñiguez – król Pampeluny od 851/852 do śmierci w 882 roku
 Ismael Íñiguez – (1981-) meksykański piłkarz
 Juan Sandoval Íñiguez – (1933 -)  meksykański duchowny katolicki
 Martina Iñíguez – (1933 -) argentyńska pisarka i autorka tekstów

Strony ujednoznaczniające